Лесо́ки (также лесаки, лесяки; , ) — субэтническая группа кашубов, населяющая северную часть территории Кашубии — область, приблизительно ограниченную с севера селением Мехово (), с юга — селением Шемуд (, ), расположенную на границе Пуцкого и Вейхеровского повятов в Поморском воеводстве. Лесоки расселяются в области, которая с востока граничит с землями быляков, с севера — с землями кроковян, или полубыляков. Как и все кашубы лесоки являются католиками.

Название лесоков связывается с населяемыми ими лесными районами северной Кашубии.

Для лесоков характерно употребление северо-восточных говоров севернокашубского диалекта, обобщённо называемых лесоцким говором ().
Лесоцкий говор в классификации Ф. Лоренца занимал небольшую территорию окрестностей Ленчице (), в регионе между Мехово и Шемудом Ф. Лоренц выделял пуцкий сельский, редский, румский, лесоцкий и другие севернокашубские говоры.

Примечания

Литература 

Субэтнические группы кашубов
Население Польши